Karl Vere Barker-Benfield (1892-1969) est un général britannique.

Biographie 

Attaché militaire en Hongrie, Autriche et Suisse de 1935 à 1938, Karl Vere Barker-Benfield est General Staff Officer au War Office de 1938 à 1939.

Il commande l'Artillerie royale de 1941 à 1942.

Il est inspecteur de la formation du renseignement (War Office) en 1943, puis Brigadier chargé du Service de renseignements de 1944 à 1945.

Il est commandant des forces lors de la Bataille de Crète.

Notes et références

Sources 
 Peter Murtagh, The Rape of Greece: The King, the Colonels and the Resistance, 1994
 The V. C. and D. S. O.: a complete record of all those officers, non-commissioned officers and men of His Majesty's naval, military and air forces who have been awarded these decorations from the time of their institution, with descriptions of the deeds and services which won the distinctions and with many biographical and other details, compiled from official publications and despatches, letters from commanding officers and other contemporary accounts, and from information from private sources, Volume 3, 1924
 Who was who: A Companion to Who's Who, Containing the Biographies of Those who Died, Volume 9, 2002

Naissance en 1892
Décès en 1969
Général de l'Armée de terre britannique pendant la Seconde Guerre mondiale
Dirigeant de service de renseignement
Officier de la Royal Artillery